Константин Кантакузино:
 Кантакузино, Константин (1905—1958) — румынский военный лётчик, самый результативный румынский ас Второй мировой войны.
 Кантакузино, Константин (1639—1716) — румынский учёный-гуманист, историк, географ, картограф, государственный деятель Княжества Валахия.